Guadalajara se poate referi la:
Guadalajara (Mexic), un municipiu și capitala statului Jalisco din Mexic.
Guadalajara, Spania, un oraș în provincia Guadalajara, din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha, Spania.
Provincia Guadalajara, o provincie în Spania centrală, în comunitatea autonomă Castilia-La Mancha.